

Iwankowce, Iwankiwci
 Iwankowce
 Iwankowce
 Iwankowce
 Iwankowce
 Iwankowce 
 Iwankowce
 Iwankowce
 Iwankowce 
 Iwankowce
 Iwankowce

Przypisy